Інфіаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Інфіаш (Візела) — парафія.
 Інфіаш (Форнуш-де-Алгореш) — парафія.